Gustav von der Heyde ist der Name folgender Personen:

* Gustav von der Heyde (General) (1785–1863), preußischer Generalleutnant 
 Gustav von der Heyde (Kaufmann) (1834–1891), deutsch-neuseeländischer Geschäftsmann und Politiker